Gallienia kan syfta på:

 Gallienia (djur) – ett släkte insekter
 Gallienia (växter) – ett släkte  växter